The Button (comic), een comic-crossover tussen The Flash en Batman
 The Button (Reddit), een online samenwerkingsproject en sociaal experiment op sociale-netwerksite Reddit
 The Button (televisieserie), een Brits spelprogramma op BBC One